

En Italie 
 Château de la comtesse Adélaïde, à Suse, dans le Piémont.

En Iran 
 Château de Shush, à Shush, dans le Khuzestan.